De 20 kilometer individueel voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 13 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Noor Emil Hegle Svendsen.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen individueel